Вильяманрике ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 370 км². Население — 1383 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля